Inerte est l'état d'une personne ou d'un objet ne bougeant pas

En chimie 
Par analogie avec le sens courant (qui ne bouge pas ; qui est sans vie) du mot inerte, le terme inerte est utilisé par le chimiste pour décrire une matière qui n'est pas chimiquement active.

 Un inerte est une espèce chimique présente dans un milieu réactionnel mais qui n'intervient pas dans les réactions qui se déroulent dans ce milieu.
 Ainsi, les gaz rares étaient autrefois considérés comme inertes parce qu'ils ne réagissent pas avec les éléments les plus ordinaires. De nos jours, les scientifiques savent que seuls les gaz inertes sont totalement inertes aux réactions chimiques (comme la combustion, par exemple, parce qu'ils possèdent une couche électronique externe complète).
 En œnologie, l’inertage consiste à utiliser un gaz neutre (dioxyde de carbone, diazote, argon) pour remplacer l’air au contact du jus ou du vin, dans le but de limiter les phénomènes d’oxydation, qu’ils soient d’origine chimique ou enzymatique. L'utilisation du dioxyde de carbone () peut s'avérer nécessaire pour ajouter du pétillant au vin (processus de champagnification). La concentration en  dissous est un paramètre de la taille des bulles.

Dans le domaine de la chaudronnerie/soudure 
Le soudage de plaques ou de tubes d'acier inoxydable, d’alliages de zirconium ou de titane, qui seront soumis à des risques de corrosion à haute température, ou en présence d'acide, de radioactivité, doit être réalisé sous atmosphère inerte et dans des conditions dites d'« inertage ». Ceci se fait généralement en soudant dans une atmosphère d'argon pur ou de diazote. Toute la pièce à souder peut être en atmosphère contrôlée (privée de dioxygène) ou seule l'arrière de la pièce (l'intérieur d'un tuyau…) peut l'être, de manière que l'envers du joint soudé soit parfaitement propre (non oxydé), ce qui limite les risques de porosité et de « rochage » (aspect grumeleux et foncé d'une soudure).

Dans le domaine de l'environnement 
Un déchet inerte est un déchet dont on suppose qu'il est « neutre » ; c'est-à-dire sans interactions chimiques ou biochimiques avec l'environnement, soit parce que ses matériaux constitutifs le sont ( sable, argile), soit parce qu'ils le sont devenus en utilisant un procédé de stabilisation (piégeage de particules dans une matrice de type béton ou résine, par exemple). Il faut aussi parfois changer la texture du matériau, par exemple en transformant une boue ou un effluent en un produit solide peu susceptible d'être lessivé ou dissous par l'eau, par déshydratation puis complexation, par exemple dans un géopolymère. Le procédé et la matrice d'inertage doivent être adaptés au type de produit (cristaux, produits radioactifs, fibres de type amiante), à condition qu'il n'y ait pas d'inhibiteurs empêchant le durcissement d'un ciment ou d'une résine destinée à piéger des éléments toxiques et mobiles.

On parle par exemple :
 d'inertage de déchets ou de produits, pour décrire le traitement physicochimique et/ou biologique qui « neutralise » plus ou moins durablement la dangerosité ou l'activité de déchets ou de produits toxiques. La législation sur les déchets permet de nombreux usages aux déchets inertes, tandis que les déchets dangereux ou toxiques font l'objet de contraintes de gestion, transport, stockage et surveillance plus importantes ; 
 d'inertage de citerne de carburant, solvant, pour décrire la mise hors-service sans destruction d'une citerne vidée après une fuite et non réparable (elle est emplie de sable ou d'un autre matériau neutre).

Dans le domaine de l'aviation 
Le système d'inertage d'un avion est un système de sécurité (mis en place à la suite de l’explosion en vol d’un  de la TWA en 1996, en raison de l’explosion d’un réservoir de kérosène situé dans le fuselage de l’appareil). Ce système injecte dans certains réservoirs, au fur et à mesure qu'ils se vident, un gaz inerte qui diminue fortement le risque de feu et d’explosion dans le réservoir.

Dans le domaine de l'électricité 
L'inertage d'une atmosphère où risque de se produire un arc électrique se fait au moyen d'un gaz diélectrique (inerte, ininflammable et si possible non toxique).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Données de sécurité, sur ineris.fr

Bibliographie 

Réaction chimique
Propriété chimique